Кокрекский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хасавюртовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Кокрек.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Кокрек
 село Станция Карланюрт

Население 

В 2010 году в сельском поселении проживало 7056 человек (5 % населения района).

Примечания 

Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Хасавюртовского района